Chorzów Batory – dzielnica Chorzowa
 Chorzów Batory – stacja kolejowa